Валкама () — финская фамилия. Известные носители:

 Валкама, Йорма (1928—1962) — финский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Валкама, Рейно (1906—1962) — финский актёр, театральный деятель.
 Валкама, Ритва (1932—2020) — финская актриса.
 Валкама, Юха (род. 1979) — финский фигурист.